KRG steht für:
 Fachbereich Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
 Karasabai, Flughafen in Guyana nach dem IATA-Code
 Karenzgeldgesetz in Österreich
 Kauno radijo gamykla, ehemaliges Unternehmen in Litauen
 Kegelringgetriebe (engl. Cone Ring Transmission), gehört der Familie der Stufenlosgetriebe an
 Kleinräumige Gliederung für Statistiken
 Kontrollratsgesetz
 Korruptionsregistergesetz
 Krankenrückkehrgespräch
 Krebsregister (KRG), eine Datenbank zur Auflistung von Tumorerkrankungen
 Kreisgericht
 Kurdistan Regional Government, Autonome Region Kurdistan
 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Neustadt, deutsche Schule
 Bahnhof Remscheid-Güldenwerth (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Karasabai Airport (IATA-Code), Flughafen von Karasabai, Region Upper Takutu-Upper Essequibo, Guyana

Abkürzung